League of Legends (dartscompetitie), een prestigieuze dartscompetitie met deelnames van acht Engelse dartsgrootheden van weleer
 League of Legends (computerspel), een online computerspel, uitgebracht in 2009